Les Mésomycétozoaires (Mesomycetozoa s.s.) ou Ichtyosporés (Ichthyosporea) forment un petit groupe d’organismes unicellulaires opisthocontes, intermédiaires entre les Champignons et les Animaux. Il s'agit principalement de parasites des animaux et notamment des poissons.

Cette classe possède deux ordres nommés Dermocystida et Ichthyophonida. Sur la base des analyses phylogénétiques, le germe Rhinosporidium seeberi a été retenu dans la taxonomie dans cette classe dans l’ordre Dermocystida et dans la famille Rhinosporideaceae.

Signification 
Ils ne sont pas particulièrement distinctifs sur le plan morphologique, apparaissant dans les tissus de l'hôte sous la forme de sphères ou d'ovales élargis contenant des spores, et la plupart ont été classés à l'origine dans divers groupes comme champignons, protozoaires ou algues incolores. Cependant, ils forment un groupe cohérent sur les arbres moléculaires, étroitement lié à la fois aux animaux et aux champignons, ce qui présente un intérêt pour les biologistes qui étudient leurs origines. Dans une étude de 2008, ils apparaissent de manière robuste comme le groupe frère du clade Filozoa, qui comprend les animaux.

Huldtgren et al., à la suite de la tomographie aux rayons X de microfossiles de la formation édiacarienne de Doushantuo, les a interprétés comme des capsules de spores de mésomycétozoaires.

Terminologie 
Le mot DRIP est un acronyme, dont chaque lettre est l'initiale du genre des premiers protozoaires identifiés comme membres du groupe (Dermocystidium Rosette agent Ichthyophonus Psorospermium), Cavalier-Smith plus tard, les ont considérés comme la classe Ichthyosporea (du grec ἰχθῦς / ichthýs, poisson), puisqu'ils étaient tous des parasites de poissons.
 ordre Dermocystida
 "D": Dermocystidium. Une espèce, Rhinosporidium seeberi, infecte les oiseaux et les mammifères, y compris l'homme.
 "R": l'"agent de rosette", désormais connu sous le nom de Sphaerothecum destruens
 ordre Ichthyophonida
 "I": Ichthyophonus
 "P": Psorospermium

Comme d'autres membres ont été ajoutés (par exemple les anciens ordres fongiques Eccrinales et Amoebidiales), Mendoza et al. ont suggéré de changer le nom en Mesomycetozoea, qui fait référence à leur position évolutive. Sur l'arbre Eukaryota, dans le clade Opisthokont, Mesomycetozoea se trouve en position médiane ("Meso-") entre champignons ("-myceto-") et animaux ("-zoea").

Il faut noter que le nom Mesomycetozoa (sans le troisième e de -zoea) est également utilisé pour se référer à ce groupe, mais Mendoza et al. l'utilise comme nom alternatif pour les Opisthokonts basaux.

Phylogénie

Taxonomie 
 Classe Ichthyosporea Cavalier-Smith 1998
 Ordre Dermocystida Cavalier-Smith 1998
 Famille Rhinosporidiaceae Mendoza et al. 2001
 Genre Amphibiocystidium Pascolini et al. 2003
 Genre Chromosphaera Grau-Bové et al. 2017
 Genre Dermocystidium Pérez 1908 [Amphibiothecum Feldman, Wimsatt & Green, 2005; Dermocystis Pérez 1907 non]
 Genre Dermosporidium Carini 1940
 Genre Dermotheca 
 Genre Rhinosporidium Minchin & Fantham 1905
 Genre Sphaerothecum Arkush et al. 2003 (Rosette agent)
 Genre Valentines Borteiro et al. 2018
 Ordre Ichthyophonida Cavalier-Smith 1998 [Ichthyophonae Mendoza et al. 2001; Amoebidiales; Eccrinales Léger & Dubosq 1929]
 Sous-ordre Sphaeroformina Cavalier-Smith 2012
 Famille Creolimacidae Cavalier-Smith 2012
 Genre Anurofeca Baker, Beebee & Ragan 1999
 Genre Creolimax Marschall et al. 2008
 Genre Sphaeroforma Jostensen et al. 2002 [Pseudoperkinsus Figueras et al. 2000]
 Famille Psorospermidae Cavalier-Smith 2012
 Genre Psorospermis Cavalier-Smith 2012 [Psorospermium Hilgendorf 1883 non Eimer 1870] 
 Famille Piridae Cavalier-Smith 2012
 Genre Caullerya Chatton 1907 
 Genre Abeoforma Marshall & Berbee 2011
 Genre Pirum Marshall & Berbee 2011
 Sous-ordre Trichomycina Cavalier-Smith 2012
 Genre †Paleocadus Poinar 2016
 Famille Amoebidiidae Lichtenstein 1917 ex Kirk et al. 2001
 Genre Amoebidium Cienkowski 1861
 Famille Ichthyophonidae Cavalier-Smith 2012
 Genre Ichthyophonus Plehn & Mulsow 1911 
 Famille Paramoebidiidae Reynolds et al. 2017
 Genre Paramoebidium Léger & Duboscq 1929
 Famille Parataeniellaceae Manier & Lichtward 1968
 Genre Lajassiella Tuzet & Manier 1951 ex Manier 1968
 Genre Nodocrinella Scheer 1977
 Genre Parataeniella Poiss. 1929
 Famille Eccrinaceae Leger & Duboscq 1929 [Palavasciaceae Manier & Lichtward 1968]
 Genre Alacrinella Manier & Ormières ex Manier 1968
 Genre Arundinula Léger & Duboscq 1906 [Arundinella Léger & Duboscq 1905 non Raddi 1823]
 Genre Astreptonema Hauptfleisch 1895 [Eccrinella Léger & Duboscq 1933]
 Genre Eccrinidus Manier 1970
 Genre Eccrinoides Léger & Duboscq 1929 [Eccrinopsis Léger & Duboscq 1916]
 Genre Enterobryus [Andohaheloa Manier 1955; Capillus Granata 1908; Cestodella Tuzet, Manier & Jolivet 1957; Daloala Tuzet, Manier & Vog.-Zuber 1952; Eccrina Leidy 1852; Lactella Maessen 1955; Paratrichella Manier 1947; Pistillaria Jeekel et al. 1959 non Fries 1821; Recticoma Scheer 1935; Trichella Léger & Duboscq 1929; Trichellopsis Maessen 1955]
 Genre Enteromyces Lichtwardt 1961
 Genre Enteropogon Hibbits 1979 non Nees 1836
 Genre Leidyomyces Lichtwardt et al. 1999
 Genre Palavascia Tuzet & Manier 1947 ex Lichtwardt 1964
 Genre Paramacrinella Manier & Grizel 1971
 Genre Passalomyces Lichtwardt et al. 1999
 Genre Ramacrinella Manier & Ormiéres 1962 ex Manier 1968
 Genre Taeniella Léger & Duboscq 1911
 Genre Taeniellopsis Poisson 1927

Références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

 Mesomycetozoa
Règne (nom scientifique)
Uniconte (nom scientifique)